Discovery Wings puede referirse a:
Wings, una serie educacional del Discovery Channel.
Military Channel, un canal de televisión en Estados Unidos conocido anteriormente como Discovery Wings.
Discovery Wings U.K., un canal de televisión del Reino Unido, que fue reemplazado por Discovery Turbo en 2007.